L'édition 2021 du tournoi de tennis de Winston-Salem se déroule du 22 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain Tommy Paul, des Australiens Nick Kyrgios et John Millman, du Belge David Goffin, de l'Espagnol Pablo Andújar, du Français Adrian Mannarino, du Géorgien Nikoloz Basilashvili, de l'Italien Lorenzo Sonego, du Japonais Yoshihito Nishioka, des Serbes Laslo Djere et Miomir Kecmanović, du Slovène Aljaž Bedene et des Sud-Africains Kevin Anderson et Lloyd Harris. Ils sont respectivement remplacés par Andreas Seppi, Noah Rubin, Max Purcell, Eduardo Nava, Marco Cecchinato, Thiago Monteiro, Pierre-Hugues Herbert, Yosuke Watanuki, Facundo Bagnis, Mikael Ymer, Radu Albot, Tennys Sandgren, Arthur Rinderknech et Norbert Gombos.

Lauréats 
Le Biélorusse Ilya Ivashka remporte le tournoi en battant en finale Mikael Ymer. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Marcelo Arévalo et Matwé Middelkoop décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Ivan Dodig et Austin Krajicek. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Winston-Salem
 Saison 2021 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2021
Winston-Salem
Tennis aux États-Unis en 2021
Tennis en août 2021
Sport aux États-Unis en août 2021
2021 en Caroline du Nord